Het Gents Universitair Harmonie Orkest (GUHO) is een Gents studentenorkest verbonden aan Universiteit Gent. Het werd opgericht in 2009 en staat sindsdien onder leiding van Dimitri Bracke. 
Als culturele studentenvereniging is het harmonieorkest aangesloten bij het Kultureel Konvent. Het orkest geeft minstens twee concerten per academiejaar. Het GUHO repeteert elke maandag in Studentenhuis De Therminal.

Structuur

Kalender
Het GUHO repeteert elke maandagavond. 
Elk semester wordt een repetitieweekend en een groot concert georganiseerd. Het orkest volgt hierbij de academische kalender van de UGent. Naast deze reeks vaste activiteiten vinden ook vele nevenactiviteiten plaats. Dit omvat studentikoze activiteiten, culturele uitstappen, teambuilding activiteiten en het opluisteren van evenementen (zoals UGent-plechtigheden) in kleinere ensembles.
Om het academiejaar af te sluiten wordt in de zomermaanden een unieke uitdaging gezocht, zoals optreden in de Gentse Feesten of vertrekken op concertreis naar het buitenland.

Leden
Op de dirigent na bestaat het volledig orkest (inclusief het bestuur) uit studenten. Eén van de toelatingsvoorwaarden is namelijk om ingeschreven te zijn aan één van de hogere onderwijsinstellingen in Gent. Daarnaast moet de student de vierde graad muziek in een muziekschool behaald hebben of een niveau gelijkwaardig hieraan door ervaring. 
Aan het begin van elk semester worden kennismakingsrepetities georganiseerd, hierbij zijn nieuwe muzikanten welkom om audities af te leggen en een eerste keer mee te spelen in het orkest.
Het GUHO bestaat momenteel uit ongeveer 80 muzikanten.

Geschiedenis

Oprichting
In 2009 bestond in Gent enkel een universitair symfonieorkest, koor en fanfare. Dit gaf de aanleiding aan Joke Durnez en Anne Becker, twee studentes van Universiteit Gent, om het Gents Universitair Harmonie Orkest op te richten. De zoektocht naar een gedreven dirigent werd succesvol beëindigd in oktober 2009. Onder leiding van Dimitri Bracke repeteerden een 40-tal muzikanten uit het Gentse studentenleven voor het eerst samen. Het eerste concert in de Parnassuskerk werd een groot succes, waarna de vereniging bleef groeien.
 
Toen bij de oprichting van het orkest over de visuele herkenbaarheid moest worden beslist, viel de keuze op de kleur groen, die staat voor de lente, de jeugd en het frisse nieuwe leven. De inspiratie hiervoor kwam van de groene diadeem die Anne Becker op dat ogenblik droeg. Tijdens de concerten dragen alle muzikanten bijgevolg een groen accent. Het diadeem werd erkend als symbolisch UGent object bij haar 200-jarig jubileum.

2009-2010
 Ouverture op 1 april, met solist Tim Boonen (hobo)
 Parnassuskerk, Gent
Dubbelconcert op 23 april, in samenwerking met K.H. “De Kunstvrienden”
 Zaal Antigone, Sint-Niklaas

2010-2011 
 Winterconcert 2010 op 22 en 23 december
 Parnassuskerk, Gent
Colors op 5 mei, met solist Pieter Vandermeiren (trombone)
 Groenzaal, Gent

2011-2012
 Winterconcert 2011 op 8 december
 Gebroeders Ebergistezaal, Gent
Dubbelconcert op 20 april
 De Meent, Alsemberg
Wings op 26 mei, met solist Steven Delaere (piano)
 Miryzaal, Gent

2012-2013
 Winterconcert 2012 op 6 december
 Gebroeders Ebergistezaal, Gent
Made by GUHO op 14 mei, met solist Geert Baeckelandt (klarinet)
 Miryzaal, Gent

2013-2014
 Student Kick-Off (25/09), klein ensemble
 Sint-Pietersplein, Gent
Winterconcert 2013 op 5 december
 Miryzaal, Gent
Gala-avond van de studentenverenigingen op 27 april, klein ensemble
 Aula, Gent
Dubbelconcert op 30 april, in samenwerking met het UHO uit Leuven
 Miryzaal, Gent
GUHO Shuffle op 27 juli, Gentse Feesten
 Sint-Baafsplein, Gent

2014-2015
 Winterconcert 2014 op 11 december
 O.L.V. Sint-Pieterskerk, Gent
American Masters op 30 april, met solisten Gilles Deumeurisse (eufonium) en Louise Kuyvenhoven (sopraan)
 Miryzaal, Gent

2015-2016
 Tipping Point op 23 november en 3 december, klein ensemble
 Aula, Gent
Music Fund op 5 december, in samenwerking met GUSO
 Miryzaal, Gent
Winterconcert 2015 op 9 december
 Christus Koningkerk, Gent
Dies Natalis UGent op 18 maart, klein ensemble
Guhologie op 8 mei
 UniversiteitsForum (UFO), Gent
GUHO Shuffle op 19 juli, Gentse Feesten
 Sint-Baafsplein, Gent

2016-2017 
 Winterconcert 2016 op 14 december
 Christus Koningkerk, Gent
Dies Natalis UGent op 16 en 24 maart, klein ensemble 
Uni Ducenti, in samenwerking met het GUSO, GUK, Continuo, CHULG en CIMI - ter ere van 200-jaar UGent en ULg.
 Capitole, Gent (10/05)
 Forum, Luik (11/05)
 BOZAR, Brussel (16/05)
Concertreis Valencia (17/07-26/07)
 Ontinyent op 20 juli
 Picassent op 22 juli, in samenwerking met Societat Artístico Musical de Picassent

2017-2018 
 Winterconcert 2017 op 7 december
 Eskimofabriek, Gent
Con Tempo op 8 mei
 Muziekcentrum De Bijloke, Gent

2018-2019 
 Aurora op 4 december
 Muziekcentrum De Bijloke, Gent
Dubbelconcert GUHO op 20 april
 Handelsbeurs, Gent
Intercity op 8 mei
 Eskimofabriek, Gent

2019-2020 
1969 op 5 december
 Eskimofabriek, Gent
Verdere concerten waren niet mogelijk door de COVID-19 pandemie

2020-2021 
Concerten waren niet mogelijk door de COVID-19 pandemie

2021-2022 
GUHO Awakens op 17 februari
 Eskimofabriek, Gent
Timelapse op 10 mei, ter ere van het uitgesteld 10-jaar jubileum van het GUHO.
 Muziekcentrum De Bijloke, Gent

2022-2023 
Ad Astra op 8 december
 Sint-Pauluskerk, Gent

Zie ook 

 Lijst van Belgische harmonieorkesten
 Lijst van studentenmuziekverenigingen

Externe links 
 Officiële website
 Facebookpagina
 Website Dimitri Bracke
 YouTube kanaal
 Website Kultureel Konvent

Belgisch harmonieorkest